Journal of Human Nutrition and Dietetics (Журнал о питании человека и диетологии) — рецензируемый научный журнал, посвященный вопросам питания. Основан в 1982 году. Официальный журнал Британской ассоциации диетологов. Согласно Journal Citation Reports, импакт-фактор журнала составляет 3.088. Главный редактор — Симон Лэнгли-Эванс (Университет Ноттингема). Журнал выходит с периодичностью раз в два месяца.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Страница журнала

Научные журналы
Медицинские журналы
Научные журналы на английском языке
Журналы Великобритании